Roick ist der Name von

 Joachim Roick (* 1923), deutscher Unternehmer und Politiker (LDPD)
 Oskar Roick (1870–1926), deutscher Heraldiker, Wappenmaler, Illustrator und Lithograf
 Waltraud Roick (* 1948), deutsche Ruderin
 Wolfgang Roick (* 1968), deutscher Politiker (SPD)